Req. est une abréviation pour :
La Chambre des requêtes de la Cour de cassation française (désormais disparue), en droit
Le naturaliste Esprit Requien en biologie